Generation bezeichnet:
 Generation, eine biologische Abstammungslinie
 Generation (Gesellschaft), eine Altersgruppe innerhalb einer Gesellschaft
 Generation, eine Sektion der Internationalen Filmfestspiele Berlin
 Generation (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2021

Naturwissenschaften:
 Generation (Teilchenphysik)
 Ladungsträger-Generation, der Umkehrprozess zur Rekombination (Physik)
 Sterngeneration, ein Fachbegriff in der Astronomie, siehe Population (Astronomie)

Technik:
 Generation (Technik), Entwicklungsstufe von Produkten
 Kopiengeneration, der „Abstammungsgrad“ einer Kopie vom Original
 Generation (Glasgröße), bei optischen Gläsern die Bezeichnung für verwendete Glasgrößen

Siehe auch:

 Generation X (Begriffsklärung)
 New Generation (Begriffsklärung)
 Junge Generation (Begriffsklärung)